All I Ever Wanted kan avse:

 All I Ever Wanted (album) – studioalbum av Kelly Clarkson
 All I Ever Wanted (Kelly Clarkson sång) – en sång från albumet
 All I Ever Wanted (Basshunter) – singel av Basshunter